Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 702-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
–
 702-es busz (2018–2019)megszűnt
Baracska–Bicske
 702-es busz